Гранбери (значения):

Топоним 
 Гранбери — город в США, штат Техас.

Фамилия 
 Гранбери, Вирджиния (1831—1921) — американская художница.
 Гранбери, Генриетта (1829—1927) — американская художница.

См. также 
 Гранберг
 Грандберг